John Adams, 2. američki predsjednik.
 John Quincy Adams, 6. američki predsjednik.
 John Adams (Alexander Smith)- pobunjenik s broda Bounty, i jedan od začetnika nastanka Pitkernaca.
 John Adams (TV serija) - televizijska mini-serija originalno emitirana na HBO-u u razdoblju od 16. ožujka do 20. travnja 2008. godine.